На Летних Олимпийских играх 1920 года Финляндию представляло 63 спортсмена (62 мужчины и 1 женщина), выступивших в 9 видах спорта. Они завоевали 15 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых медалей, что вывело финскую сборную на 4-е место в неофициальном командном зачёте. Это было первое участие Финляндии на Олимпийских играх в качестве независимого государства.

Медалисты

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1920 года
Спорт в Финляндии в 1920 году